Tellervo kan syfta på:

Tellervo (djur) – ett släkte av fjärilar
Tellervo (namn) – ett finskt namn
Tellervo (Kalevala) – Tapios dotter i det finska nationaleposet Kalevala och en skulptur i Helsingfors